Príncipe Cristián de Hannover (4 de julio de 1885 - 3 de septiembre de 1901) fue el segundo hijo varón del Príncipe de la Corona Ernesto Augusto de Hannover (1845-1923) y la Princesa Thyra de Dinamarca (1853-1933), la menor de las hijas de Cristián IX de Dinamarca (1818-1906) y Luisa de Hesse-Kassel (1817-1898). Cristián era tataranieto de Jorge III del Reino Unido (1738-1820) y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz (1744-1818).

Vida personal 
Cristián desarrolló apendicitis que no fue diagnosticada y quedó sin tratamiento hasta que su condición finalmente desarrolló una peritonitis. El príncipe murió de peritonitis a la edad de 16 años en la residencia de la familia Hannover en Gmunden.

Títulos y estilos 
 4 de julio de 1885 - 3 de septiembre de 1901: Su Alteza Real Príncipe de Hannover y Cumberland, Príncipe de Gran Bretaña e Irlanda, Duque de Brunswick-Lüneburg

Ancestros

Referencias 

Casa de Hannover
Príncipes de Reino Unido
Príncipes de Hannover
Fallecidos por peritonitis